Ahmad Attar, cadreur syrien ;
 Bachir Attar (1964-), musicien marocain ;
 Fares Attar (1975-), nageur algérien ;
 Farid Al-Din Attar (~1142-entre 1190 et 1229), poète mystique persan ;
 Haïm Attar (1902-1953), peintre juif ;
  Layla Al-Attar (1944-1993), artiste peintre irakienne ;
 Mohamed Diab Al Attar (1922-), connu comme Ad-Diba, joueur de football et arbitre de football égyptien ;
 Najah Attar (1933-), linguiste, écrivain et femme politique syrienne ;
 Sarah Attar (1992-), athlète américano-saoudienne.

Attar peut aussi désigner :
 attar, parfum sans alcool fabriqué en Inde et au Moyen-Orient.

Homonymie de patronyme